Mariages – film del 2001 diretto da Catherine Martin
 Mariages! – film del 2004 diretto da Valérie Guignabodet
 Mariages – miniserie televisiva belga del 1977

Pagine correlate 
Mariage